

Geografia

Italia

Liguria
 Verzi – frazione di Lorsica in provincia di Genova
 Verzi – l'unica frazione di Loano in provincia di Savona
 Verzi – frazione di Finale Ligure in provincia di Savona

Persone
 Giuseppe Verzì – magistrato italiano